Ча́ша 2 (Кра́тер 2, Crater 2, Cra 2) — карликовая сфероидальная галактика, спутник Млечного Пути. Открыта в январе 2016 года в результате анализа данных обзора ATLAS телескопа VST, набранных до сентября 2015 года. Галактика расположена на расстоянии  от Солнца, имеет почти сферическую форму (эксцентриситет эллипсоида не превосходит 0,1). Её угловой радиус по половинной изофоте в оптическом диапазоне равен  минуты, что примерно в два раза больше угловых размеров полной Луны. Линейный радиус по половинной изофоте равен . Средний возраст составляющих её звёзд оценивается как  Средняя металличность равна  солнечной (то есть содержание тяжёлых элементов в 40…60 раз меньше, чем солнечное).

Чаша 2 является одним из наиболее крупных (по линейным размерам) спутников Млечного Пути, уступая лишь Большому и Малому Магеллановым Облакам и карликовой эллиптической галактике в Стрельце; все три галактики значительно превосходят Чашу 2 по массе. При этом по поверхностной яркости Чаша 2 относится к наиболее тусклым членам Местной группы (и вообще к наиболее тусклым среди всех известных во Вселенной звёздных систем), приближаясь к пределу 31,0 звёздной величины с квадратной угловой секунды. Почти совершенная сферическая форма галактики-спутника и её предполагаемый большой период обращения делают маловероятным участие в её эволюции приливных воздействий от Млечного Пути.

Абсолютная звёздная величина галактики , что позволяет отнести её к границе между классами ультра-тусклых карликовых галактик и классических карликов. Чаша 2 на момент открытия была наиболее крупной по линейному диаметру среди всех известных ультра-тусклых карликов.

Обнаружено, что галактика  лежит на одном большом круге с четырьмя другими спутниками Млечного Пути: карликовыми галактиками Лев II (классический карлик), Лев IV и Лев V (ультра-тусклые карлики) и пекулярным шаровым скоплением Чаша (Laevens 1). Полюс этого большого круга  близок к полюсу большого круга, по которому направлен Магелланов Поток. Зависимость гелиоцентрических расстояний и радиальных скоростей от склонения также поддерживает гипотезу, что эти пять объектов (группа Чаша-Лев) находятся на одной орбите и связаны общим происхождением.

Примечания

Ссылки 

Карликовые сфероидальные галактики
Местная группа
Чаша (созвездие)
Подгруппа Млечного Пути
Галактики низкой поверхностной яркости
Астрономические объекты, открытые в 2016 году